Mens est un chef-lieu de canton du département de l'Isère.
 Mens se décrit comme une « revue d'histoire intellectuelle de l'Amérique française ».
 MENS signifie, dans le jargon administratif et policier français, Minorité Ethnique Non Sédentarisée. Un fichier de la gendarmerie était supposé porter ce nom, son existence a été démentie par la CNIL, après enquête.
 Mens était le nom d'une déesse romaine priée pour l'intelligence et citée par Augustin d'Hippone (saint Augustin).
 Mens signifie également esprit en latin.

Voir aussi